A Alfabrent (em grego: άλφα, transl.: álpha e; em Inglês: Brent, derivado de Brent Crude, trad.: Petróleo cru) é uma Empresa Portuguesa no setor dos combustíveis. 

Tem como atividade principal a revenda de Combustíveis rodoviários a retalho, a granel e a exploração de postos de abastecimento. 

Fundada em fevereiro de 2018, a Alfabrent é uma Sociedade por quotas sediada em Moreira de Cónegos, cidade de Guimarães.

História
A Alfabrent Combustíveis, Lda. foi fundada em fevereiro de 2018, com sede em Guimarães. Iniciou atividade com a abertura do seu primeiro Posto de Abastecimento de Combustíveis com marca BP em Moreira de Cónegos, Guimarães.

Em 2021, inaugurou um Posto de Abastecimento de Combustíveis com marca BP em Silvares, Guimarães. .Tornou-se também patrocinador oficial do Moreirense Futebol Clube na época 2020/21 da Primeira Liga.

Posteriormente, em 2022, tornou-se uma marca nacional registada (®) sob n.º 684493 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Portugal). Subsequentemente, inaugurou o seu terceiro Posto de Abastecimento de Combustíveis com marca BP em Santo Tirso, Porto.

Em 2023, a Alfabrent aderiu a um programa de compensação carbónica das Nações Unidas, de forma a compensar parcialmente as emissões de CO2 dos fornecimentos a granel de 2022 ao apoiar projetos verdes pelo mundo.

Empresas petrolíferas de Portugal
Moreira de Cónegos